Гарридо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Гарридо, Аура (род. 1989) — испанская актриса.
 Гарридо, Луис (род. 1990) — гондурасский футболист, опорный полузащитник клуба «Хьюстон Динамо» и национальной сборной Гондураса.
 Гарридо, Николь (род. 1988) — канадская конькобежка.
 Гарридо, Хавьер (род. 1985) — испанский футболист.

Составные фамилии 
 Рохас Гарридо, Хосе Мария (1824—1883) — колумбийский политический деятель.
 Торьельо Гарридо, Хорхе (1911—1998) — гватемальский предприниматель и политический деятель.